Roses () может означать:

Музыка

Группы 

 The Stone Roses — британская рок-группа, бывшая одним из лидеров «манчестерской волны» (мэдчестер) на рубеже 1980—1990-х гг.

Альбомы 

 Roses — четвёртый студийный альбом канадской певицы и автора песен Беатрис Мартен, выпущенный под её сценическим псевдонимом Cœur de pirate в 2015 году.
 Roses — шестой студийный альбом ирландской рок-группы The Cranberries, вышедший 27 февраля 2012 года на лейбле Cooking Vinyl.
 Roses — пятнадцатый студийный альбом новозеландско-австралийской группы Dragon, выпущенный в цифровом формате 14 сентября 2014 года.

Песни 

 «Roses» — песня американского продюсера Бенни Бланко и рэпера Juice WRLD с участием певца Брендона Ури.
 «Roses» — песня, записанная американским дуэтом диджеев The Chainsmokers при участии певицы Elizabeth Mencel (Rozes), вышедшая 16 июня 2016 года.
 «Roses» — песня МакКензи Бурга. Песня была написана Боргом.
 «Roses» — песня американского хип-хоп-дуэта OutKast, выпущенная 25 мая 2004 года в качестве третьего сингла с их двойного альбома 2003 года.
 «Roses» — песня американского рэпера Saint Jhn, первоначально выпущенная в июле 2016 года и позже включённая в его альбом Collection One 2018 года.